Бельпе́ш () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Административный центр кантона Бельпеш. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11033.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1294 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 717 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 506 были экономически активными, 211 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 506 активных работали 444 человека (241 мужчина и 203 женщины), безработных было 62 (29 мужчин и 33 женщины). Среди 211 неактивных 54 человека были учениками или студентами, 87 — пенсионерами, 70 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Средневековый замок Castella
 Галло-римский мост
 Руины замка X века
 Дом кардинала Кюрти (XIV век) с окнами в готическом стиле
 Церковь Сен-Сатюрнен (начало XIV века)
 Церковь св. Иоанна Крестителя
 Руины часовни св. Розария (XV век)
 Несколько железных крестов (XV / XVI / XVIII веков), много каменных крестов (у дорог, в церкви, на кладбище)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Бастиды Средневековья